

Mária Krisztina keresztnevű személyek 

 Habsburg Mária Krisztina főhercegnő (Mária Krisztierna, 1574–1621), II. Károly osztrák főherceg (1540–1590) leánya, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem felesége.
 Mária Krisztina francia királyi hercegnő (1606–1663), IV. Henrik francia király leánya, I. Viktor Emánuel savoyai herceg felesége, II. Károly Emánuel savoyai herceg anyja.
 Mária Krisztina Alexandra svéd királyi hercegnő (1626–1689), II. Gusztáv Adolf király leánya, a későbbi Krisztina svéd királynő.
 Habsburg–Lotaringiai Mária Krisztina főhercegnő (1742–1798),  I. Ferenc német-római császár és Mária Terézia leánya, Albert Kázmér szász–tescheni herceg (1738–1822) felesége.
 Mária Krisztina Amália nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1779–1849), I. Ferdinánd nápoly–szicíliai király (1751–1825) leánya, Károly Félix szárd–piemonti király (1765–1831) felesége.
 Mária Krisztina Ferdinanda nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1806–1878), I. Ferenc nápoly–szicíliai király leánya, VII. Ferdinánd spanyol király negyedik felesége, Spanyolország régense.
 Savoyai Mária Krisztina szárd királyi hercegnő (1812–1836), I. Viktor Emánuel szárd–piemonti király leánya, II. Ferdinánd nápoly–szicíliai király első felesége.
 Orléans-i Mária Krisztina francia királyi hercegnő (1813–1839), Lajos Fülöp francia király leánya, Sándor Frigyes Vilmos württembergi királyi herceg (1804–1881) felesége.
 Habsburg–Toscanai Mária Krisztina főhercegnő (1838–1849), II. Lipót toszkánai nagyherceg (1797–1870) leánya, gyermekként meghalt.
 Habsburg–Tescheni Mária Krisztina Dezideráta főhercegnő (1858–1929), Károly Ferdinánd főherceg és Erzsébet Franciska Mária főhercegnő leánya, József nádor unokája, XII. Alfonz spanyol király második felesége.
 Habsburg–Tescheni Mária Krisztina Izabella főhercegnő (1879–1962), Frigyes főherceg (1856–1936) leánya, Emanuel Alfred zu Salm-Salm herceg felesége.
 Habsburg–Tescheni Mária Krisztina Immakuláta főhercegnő (1923–2012), Károly Albert főherceg leánya, 1949-től Altenburg hercegnője.